Alive  — це перший та єдиний на сьогодні, концертний альбом гурту Diary of Dreams, який вийшов у 2005 році.

Композиції 

 MenschFeind [6:14]
 Reign Of Chaos [5:43]
 The Curse [5:38]
 Giftraum [4:18]
 End Of Flowers [5:54]
 Methusalem	[5:56]
 Chemicals [5:36]
 But The Wind Was Stronger [5:16]
 Play God! [5:19]
 Soul Stripper [4:17]
 O' Brother Sleep [5:01]
 Traumtänzer	[6:04]
 AmoK [3:58]

Альбоми у стилі дарквейв
Альбоми Diary of Dreams